Гертрёйда (Руд) Мари́я Гелс (; родился 28 июля 1948, Харлем) — нидерландский футболист, нападающий.

Биография

Клубная карьера 
Руд Гелс начал свою футбольную карьеру в клубе «Телстар», в котором за два года сыграл 8 матчей и отличился 5 забитыми мячами. В 1966 году Гелс перешёл в «Фейеноорд». В своём первом сезоне за «Фейеноорд» Руд забил 8 мячей в 25 матчах чемпионата Нидерландов 1966/1967. В следующем сезоне Гелс забил 20 мячей в 35 матчах, а его клуб занял второе место в чемпионате 1967/1968. В 1969 году Гелс стал чемпионом и обладателем кубка Нидерландов, а годом позже Руд стал обладателем кубка Чемпионов. Всего за «Фейеноорд» Руд провёл 89 матча и забил 46 мячей.

В 1970 году Руд перешёл в клуб «Гоу Эхед Иглз» из города Девентера. За два сезона за клуб Руд забил 35 мячей в 62 матчах, а его клуб преимущественно занимал места в середине таблице чемпионата Нидерландов. В 1972 году Гелс стал игроком бельгийского «Брюгге». В своём первом же сезоне за «Брюгге» Руд стал чемпионом Бельгии. В споре бомбардиров Руд остановился на отметке 10 забитых мячей, а первое место занял другой футболист из Нидерландов Роб Ренсенбринк, который забил 16 мячей в сезоне 1972/1973. Всего за «Брюгге» за два сезона Гелс провёл 53 матча и забил 28 мячей. По окончании чемпионат Бельгии 1973/1974 Гелс вернулся в Нидерланды и стал игроком амстердамского «Аякса».

В первом сезоне за «Аякс» Руд стал лучшим бомбардиром чемпионата с 30 забитыми мячами, несмотря на это «Аякс» занял в турнирной таблице третье место. За четыре сезона проведённых в «Аяксе» Гелс четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата, а в 1975 году Гелс удостоился «Серебряной бутсы» по версии журнала «France-Football» как один из лучших бомбардиров Европы. В том же году Руд стал лучшим футболистом в Нидерландах. В 1977 и 1978 году Гелс становился обладателем «Бронзовой бутсы» по версии журнала «France-Football» как один из лучших бомбардиров Европы.

В 1978 году Руд вернулся в Бельгию и подписал контракт с «Андерлехтом». Гелс блестяще провёл чемпионат Бельгии сезона 1978/1979, забив 25 мячей в 28 матчах. В составе «Андерлехта» Руд выиграл суперкубок Европы, одолев в двухматчевом противостоянии английский «Ливерпуль». В 1979 году Руд перешёл в роттердамскую «Спарту», за которую в двух сезонах Гелс забил 32 мяча в 48 матчах. В сезоне 1977/1978 Руд вновь стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов с 22 забитыми мячами, а в Европе Гелс по этому показателю занял третье место, получив «Бронзовую бутсу». Позже Гелс выступал за ПСВ и НАК. В 1984 году Руд завершил свою футбольную карьеру в возрасте 36 лет. В истории бомбардиров высшей лиги Нидерландов Руд находится на втором месте,Гелс единственный, кому удавалось пять раз становиться лучшим бомбардиром чемпионата.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Нидерландов Руд Гелс дебютировал 27 марта 1974 года в матче против сборной Австрии, который завершился со счётом 1:1. Свой первый мяч за сборную Руд забил 9 октября 1974 года в матче против сборной Швейцарии, завершившийся победой Нидерландов благодаря единственному забитому мячу Гелса. В 1974 году Руд стал серебряным призёром Чемпионат мира 1974, а спустя два года Гелс в составе сборной принимал участие на Чемпионате Европы 1976, на котором его сборная заняла третье место. Всего Гелс провёл 20 матчей и забил 11 мячей за сборную. Свою последнюю игру за сборную Руд провёл 14 октября 1981 года выйдя на замену на 46 минуте матча против сборной Бельгии, Гелс забил один мяч, а его сборная выиграла со счётом 3:0.

Итого: 20 матчей / 11 голов; 11 побед, 5 ничьих, 4 поражения.

Достижения

Командные 
  Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1974
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1976

  «Фейеноорд»
 Чемпион Нидерландов: 1968/69
 Серебряный призёр чемпионата Нидерландов (3): 1966/67, 1967/68, 1969/70
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1968/69
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1969/70

  «Брюгге»
 Чемпион Бельгии: 1972/73

  «Аякс» (Амстердам)
 Чемпион Нидерландов: 1976/77
 Серебряный призёр чемпионата Нидерландов: 1977/78
 Бронзовый призёр чемпионата Нидерландов (2): 1974/75, 1975/76
 Финалист Кубка Нидерландов: 1977/78

  «Андерлехт»
 Серебряный призёр чемпионата Бельгии: 1978/79
 Обладатель Суперкубка Европы: 1978

  ПСВ
 Серебряный призёр чемпионата Нидерландов: 1981/82

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Нидерландов (5): 1974/75 (30 голов), 1975/76 (29 голов), 1976/77 (34 гола), 1977/78 (30 голов), 1980/81 (22 гола)
 Номинант на Золотой мяч (2): 1975, 1977
 Обладатель «Серебряной бутсы»: 1975 (30 голов)
 Обладатель «Бронзовой бутсы» (2): 1977 (34 гола), 1978 (30 голов)
 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов за все времена: 265 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net 
 Статистика матчей за сборную Нидерландов на сайте voetbalstats.nl 
 Статистика на сайте vi.nl
 Статистика выступлений за «Брюгге»
 
 Руд Гелс на сайте «Hollandomania.ru»

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Телстар»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК НАК Бреда